De Boer o de Boer es un apellido neerlandés que puede hacer referencia a:

 Brent De Boer: baterista de The Dandy Warhols.
 Frank de Boer: futbolista neerlandés defensor.
 Jelle Taeke de Boer: coleccionista de arte neerlandés.
 Nicole de Boer: actriz canadiense.
 René de Boer: escultor neerlandés.
 Ronald de Boer: futbolista neerlandés mediocampista.
 Ted De Boer: fundador de la National Inventors Foundation.

Autores de nombres científicos 
 Hendrik Wijbrand de Boer (1885-1970): botánico neerlandés.